pływanie na XXVII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sydney rozgrywane było od 16 do 23 września.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000
Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000